Појам Нид може да се односи на:
 Нид (река у Енглеској), је река у Уједињеном Краљевству, у Енглеској
 Нид (река у Француској), је река у Француској
 Корп Нид, је насеље и општина у северозападној Француској у региону Бретања, у департману Ил и Вилен која припада префектури Рен